Sachs har flera betydelser

Personer med efternamnet Sachs

 Andrew Sachs, Manuel i tv-serien Pang i bygget
 Arthur Sachs
 Bernard Sachs
 Charlotte Sachs
 Curt Sachs
 Daniel Sachs
 Eddie Sachs
 Ernst Sachs, tysk industrialist
 Ernst Wilhelm Sachs
 Gunter Sachs, tysk fotograf
 Hans Sachs
 Hilda Sachs
 Jeffrey Sachs, amerikansk ekonom
 Joen Sachs
 Josef Sachs, grundare av NK
 Julius von Sachs
 Karl Sachs
 Lisbeth Sachs
 Nelly Sachs, författare och nobelpristagare
 Ragnar Sachs
 Simon Sachs
 Torvald Sachs
 Walter Sachs
 Willy Sachs, tysk industrialist

Se även
Fichtel & Sachs, idag ZF Sachs AG
Familjen Sachs

Tyska efternamn
Svenska efternamn
Jiddisch-efternamn